Florent Sauvadet (né en 1989), footballeur français ;
 François Sauvadet (né en 1953), homme politique français (connu en particulier pour la loi dite Loi Sauvadet lorsqu'il a été ministre de la Fonction publique).